Il libro – racconto di Howard Phillips Lovecraft del 1938
 Il libro – oggetto dell'universo di Artemis Fowl
 Il libro – oggetto del romanzo 1984 di George Orwell

Pagine correlate 
Libro (disambigua)
Book
The Book